Mecze Półfinałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014 wyłoniły 2 reprezentacje, które uczestniczyły w finale, a także te, które walczyły w meczu o 3. miejsce. Spotkania odbyły się 8 i 9 lipca.

Mecze

Brazylia – Niemcy

Holandia – Argentyna

Bibliografia 
  [dostęp 2014-07-14]

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014